Francis Douglas kan syfta på:

* Francis Douglas, 8:e earl av Wemyss (1772–1853), skotsk peer
 Lord Francis Douglas (1847–1865), skotsk bergsbestigare
 Francis Douglas, viscount Drumlanrig (1867–1894), skotsk politiker
 Francis Douglas, 1:e baron Douglas av Barloch (1889–1980), skotsk politiker
 Francis Douglas, 11:e markis av Queensberry (1896–1954), skotsk militär och börsmäklare